Dragon Age puede referirse a:

 Dragon Age, una revista japonesa especializada en el manga shōnen;
 Dragon Age, una serie de videojuegos de rol que la compañía BioWare lanzó al mercado a partir de 2009:
 Dragon Age: Origins (2009)
 Dragon Age II (2011)
 Dragon Age: Inquisition (2014)